Moldovița kann bedeuten:

 Kloster Moldovița, Kloster in der Bukowina
 Moldovița (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava
 Moldovița (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Moldovița (Fluss), Fluss in Rumänien

Siehe auch:
 Waldbahn Moldovița, eine aufgelassene rumänische Waldbahn, teilweise als touristische Museumsbahn wieder in Betrieb genommen